Според данни на НСИ броят на живородените в Италия през 2014 година е 502 596, и има 8.1 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според Националния статистически институт на Италия:

Тотален коефициент на плодовитост 
Тотален коефициент на плодовитост по региони през годините, според данни на НСИ:

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през 2014 година според НСИ, по региони:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Италия

Източници 

Население на Италия
Италия